Francisco Sierra puede referirse a:

 Francisco Pancho Sierra (1831-1891), curandero argentino.
 Francisco Sierra Caballero (1969-), investigador español en comunicación.
 Francisco Santiago Sierra Ledezma (1987-), boxeador profesional mexicano.